Виталий Николаевич Носков () — русский писатель и журналист, военный корреспондент. Секретарь правления Союза писателей России. Живёт в Москве с 1976 года.

Биография 
Виталий Николаевич Носков родился 1 августа 1950 года в семье железнодорожника в городе Кургане Курганской области, РСФСР СССР.
 В 1968 году окончил курганскую среднюю школу № 30. Учился в Курганском педагогическом институте, участвовал в археологических экспедициях, где сильно простудился, после чего взял академический отпуск, а позже совсем оставил учебу.
 В 1971—1972 годах работал младшим литературным сотрудником в Курганской областной газете «Молодой ленинец», затем — литературным консультантом в Курганской областной писательской организации. Проработав корреспондентом в газете, он уехал в столицу в 1976 году, где поступил в Литературный институт имени А. М. Горького.
 В 1981 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького, отделение прозы (семинар М. П. Лобанова).
 Был тренером по самбо.
 Активно участвовал в возрождении Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря.
 В 1991 году принят в Союз писателей России, состоит на учёте в Курганской областной писательской организации.
 С 1993 по 2000 год обозреватель газеты МВД РФ «Щит и меч», обозреватель журнала «Милиция» МВД России. Находился в длительных командировках в Приднестровье, Чечне и Дагестане. Участвовал в спецоперациях в составе СОБР — Кизляр-Первомайское, мартовские бои в Грозном 1996-го года, операции по освобождению военнопленных.
 Консультант Ассоциации ветеранов спецназа «Русь».

Награды 
 Орден Мужества (1996)
 СОБРовский крест «За заслуги»
 Терский казачий крест имени генерала Ермолова
 медаль «Участник боевых действий на Кавказе»
 медаль ВДВ «За службу на Северном Кавказе»
 памятный знак «Спецоперация г. Кизляр-с. Первомайское 09-18.01.96 г.»
 медаль Курганской епархии Русской православной церкви в честь святого преподобного Далмата Исетского

Премии 
 Лауреат премии Союза журналистов России и ВООПиК России (1990)
 Лауреат Всероссийского конкурса на военно-патриотическую тему Росвоенцентра при Правительстве РФ (1998)
 Дважды лауреат премии МВД России за лучшее произведение литературы и искусства (1999, 2003)
 Лауреат Всероссийского конкурса «Новая книга России — 2001» в номинации «Публицистика» Союза писателей России, Литературного фонда России (2001)
 Лауреат всероссийской литературной премии «Сталинград» Союза писателей России, Администрации Волгоградской области (2001)
 Лауреат премии в области литературы Администрации Курганской области (2002)
 Документальный фильм кинорежиссёра Сергея Роженцева «Миротворцы», созданный по книге Виталия Носкова «Любите нас, пока мы живы», был удостоен Гран-при на XI Международном кинофестивале славянских, православных народов «Золотой Витязь».

Творчество 

В первых книгах, изданных под псевдонимом Виталий Трубин, намечен собирательный портрет поколения рубежа 1960—70-х годов.

В центре его очерков и рассказов, созданных после начала войны в Чечне, описан героизм военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации и сотрудников специальных подразделений министерства внутренних дел РФ.

Проза Виталия Носкова публиковалась в журнале «Урал», еженедельнике «Литературная Россия» и многих других центральных изданиях.

Автор книг:
 
 
 
 
 
 
 
 

По книге «Любите нас, пока мы живы» создан документальный фильм «Миротворцы».

Консультант документальных фильмов «Живи и веруй», «По следам генерала Ермолова».

Семья 
 Отец Николай Денисович Носков — железнодорожник
 Мать Нина Николаевна Носкова — инженерно-технический работник
 Сын Николай
 Жена Елена Николаевна — издатель, писатель

Примечания 

Члены Союза писателей России
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Военные корреспонденты
Участники Первой чеченской войны
Участники Второй чеченской войны
Персоналии:Москва